Кюе́рс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 18 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10186,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Кюерс на сайті французького Національного інституту географії
 Кюерс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Кюерс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Кюерс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Кюерс на сайті Mapquest
 Офіційний сайт муніципалітету

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар